Slovo Baise má více významů:
 Paj-se (pchin-jinem Bǎisè) – městská prefektura v Čínské lidové republice
 Baïse – řeka v jihozápadní Francii
 Festus Baise – nigerijský profesionální fotbalista
 Louis Baise – jihoafrický zápasník